L'Open d'Angleterre 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023, qui se déroule du 12 au 18 décembre 2022 au Brentwood Centre de Brentwood, en Angleterre. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la troisième épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2022-2023 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Irlande du Nord et en novembre avec l'Open d'Écosse, il se terminera en février 2023 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Steve Davis (Steve Davis Trophy), nom donné en l'honneur du sexuple champion du monde anglais.

Neil Robertson est le tenant du titre, il avait remporté ce tournoi l'an passé en battant John Higgins en finale, sur une manche décisive.

Faits marquants 
Bien qu'il ait été écarté de la table lors des trois premières manches de son quart de finale face à Neil Roberton, le Gallois Mark Williams réalise son  break maximum en carrière, avant de s'incliner à l'issue d'une rencontre de haute qualité. Il établit ainsi un nouveau record en devenant le joueur le plus âgé à réaliser un break de 147 points, à 47 ans et 271 jours.

Mark Selby devient le premier joueur à remporter cet Open d'Angleterre une deuxième fois, lui qui ne s'était plus imposé en tournoi classé depuis son  titre de champion du monde en 2021. Il domine Luca Brecel 9 manches à 6 en finale.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Pré-Qualifications 
A la suite d'invitations de joueurs en tant que wildcards, le total des participants atteint 131 joueurs et trois matchs de pré-qualifications ont été disputés.

  Marco Fu 4-0  Lewis Ullah
  Callum Beresford 4-1  Ryan Thomerson
  Ian Burns 4-2  Sanderson Lam

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 25 au 30 octobre 2022 à la Morningside Arena de Leicester, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial qui se déroulent au Brentwood Centre de Brentwood le 12 décembre 2022. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 147, 135, 134, 130, 123  Mark Williams
 142, 136, 100  Ali Carter
 141, 135, 113, 109, 100  Mark Allen
 141, 130, 127, 122, 110, 102, 100  Neil Robertson
 137, 105  Mark Joyce
 136, 134, 121  Lei Peifan
 136, 128, 127, 105, 104, 102  Mark Selby
 135, 122, 113, 108, 101  Luca Brecel
 135  Zhao Xintong
 130, 126, 103  Ryan Day
 129, 125, 122, 122, 102  Thepchaiya Un-Nooh
 128, 118  Judd Trump
 128, 118  Martin Gould
 128  Scott Donaldson
 127, 126, 101  Barry Hawkins
 127, 119, 111, 105  Shaun Murphy
 124  Ding Junhui
 121, 111  Jack Lisowski
 121  Pang Junxu
 118  Sam Craigie
 114  Louis Heathcote
 113  Matthew Selt
 111  Marco Fu
 106  Cao Yupeng
 106  Noppon Saengkham
 104  Ronnie O'Sullivan
 103  John Higgins
 102  Jamie Jones
 102  Yuan Sijun
 101  Ashley Hugill
 101  Tian Pengfei

Qualifications 

 141  Michael White
 140  Wu Yize
 138, 134, 106  Ding Junhui
 134  Muhammad Asif
 132  David Gilbert
 122  Alfie Burden
 122  Chen Zifan
 120, 105  Xu Si
 118  Lu Ning
 112, 100  Sam Craigie
 109  Mohamed Ibrahim
 109  Jamie Jones
 107, 100  Dylan Emery
 104  Chang Bingyu
 104  Martin Gould
 103  Ricky Walden
 101  Fan Zhengyi
 101  Zhang Anda
 101  Zhou Yuelong
 100  Ali Carter
 100  Mark Davis

Notes et références

Notes

Références 

2022
Snooker en Angleterre en 2022